18-я церемония вручения наград премии «Золотой мяч (1973 Ballon d’Or)»
25 декабря 1973 года

Золотой мяч: 
 Йохан Кройф

(второй раз)

< 17-я Церемонии вручения 19-я >
Золотой мяч 1973 года (фр. 1973 Ballon d’Or) — 18-й ежегодный выбор лауреата награды, вручаемой журналом France Football лучшему футболисту Европы. Результаты голосования были опубликованы в номере 1447 France Football 25 декабря 1973 года. В состав жюри входили 24 спортивных журналиста из следующих футбольных ассоциаций, включённых в УЕФА: Австрии, Англии, Бельгии, Болгарии,Венгрии, ГДР, Греции, Дании, Ирландии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Турции, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии. Также свои голоса должны были отправить представители СССР, но France Football заявил, что список опроса от этой страны не получил.

Победителем голосования, во второй раз в карьере, стал голландец Йохан Кройф. Он стал вторым футболистом «Барселоны» (после Луиса Суареса в 1960 году) - обладателем данной награды. Он опередил в опросе Дино Дзоффа и Герда Мюллера.  Кройф стал первым в истории обладателем «Золотого мяча», который в течение выигрышного года сменил клуб.

Система голосования 
Каждый из членов жюри выбирал пять игроков, которые по его мнению являлись лучшими футболистами Европы. Первому месту доставалось 5 баллов, второму — четыре, третьему — три, четвёртому — два, а пятому — один балл. Таким образом в розыгрыше находилось 360 баллов; максимально игрок мог получить 120 баллов.

Результаты

Номинанты по странам

Номинанты по клубам

Ссылки 
 European Footballer of the Year («Ballon d’Or») 1973 

Золотой мяч (France Football)
Футбол в Европе в 1973 году